Mitologia egípcia: Heka era un nom que tant es va aplicar a dos déus
Heget, deessa de la mort i del part.
Hike, déu de la màgia.
 Astronomia:
Heka (λ Orionis) de la constel·lació d'Orió.